

Geografia

Austria 
 Oberhöflein – frazione di Höflein an der Hohen Wand, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Oberhöflein – frazione di Weitersfeld, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Pagine correlate 
 Höflein (disambigua) – pagina di disambiguazione